Pota de cavall, una planta de la família de les asteràcies.
 Pota de cavall (bolet) (Scleroderma verrucosum), també anomenat pota de cavall verrucosa, un fong del gènere Scleroderma.
 Popularment, qualsevol bolet del gènere Scleroderma, com la pota de cavall groga (Scleroderma citrinum) i la pota de cavall estrellada (Scleroderma polyrhizum).
 El peu d'un cavall.

Referències